Білоруська футбольна вища ліга 1992 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі після здобуття країною незалежності. Змагання проводилось у одне коло. Титул чемпіона здобув Динамо (Мінськ).

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1992
Білорусь
1992 у білоруському спорті